Владимирский централ:
 Владимирский централ — российская тюрьма для особо опасных преступников в городе Владимир.
 Владимирский централ — одна из самых известных песен Михаила Круга.
 Владимирский централ — российский фильм 2005 года.